Druck (Duitse internetserie) - Duitse internetserie gericht op jongeren

Personen
 Charles Druck - Frans autocoureur
 Hermann Drück - Duits kunstschilder
 Wilhelm Druck - Duits politicus

Zie ook
 Druk (doorverwijspagina)